Натуральне число 1391
 1391 рік до нашої ери
 1391 рік нашої ери